Cora (hypermarkt)
 Cora (taal)
 Cora (schimmelgeslacht) - geslacht van schimmels uit de onderklasse Agaricomycetidae
 Cora (libellengeslacht) - geslacht van libellen uit de familie Zygoptera
 Cora (volk) - volk in Mexico
 Cora (voornaam)
 Juliëtte de Wijn - ook wel bekend als 'Cora van Mora'
 Cora (Wyoming)
 Committee for Relevant Art - een kunstorganisatie in Nigeria